2 miejscowości w Polsce:
 Nieradowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Nieradowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo